«Морские волки» () — военный кинофильм 1980 года с участием Грегори Пека, Роджера Мура и Дэвида Нивена. Фильм основан на реальных событиях. По книге Джеймса Лисора.

Сюжет 
Реальная история совершенно секретной британской военной операции по уничтожению немецких радиосудов в нейтральных портах во время Второй мировой войны. Операцией руководили полковник Льюис Пью и капитан Гейвин Стюарт.

Во время Второй мировой войны немецкие подводные лодки потопили множество британских судов. Британская разведка, базирующаяся в Индии, считает, что информация передается на подводные лодки с помощью радиопередатчика, спрятанного на борту одного из трех немецких торговых судов, интернированных в Гоа, а затем в колонии Португалии. Поскольку Португалия нейтральна, корабли не могут быть атакованы обычными силами. Британское военное командование, поддерживающее операцию, отреклось бы от её участников в случае провала.

Пью и Стюарт привлекли к выполнению задания полковника в отставке Билла Грайса и несколько его бывших солдат. Глава индийского отдела Управления специальных операций (SOE) разрешает похитить и допросить двух известных немецких агентов, но обе эти операции проваливаются. Замаскировавшись под пьяных британских бизнесменов из Калькутты, зафрахтовавших старый рыбацкий катер, англичане должны взять на абордаж и уничтожить 3 немецких корабля, используемых для радиосвязи с подводными лодками.

В ролях 
 Грегори Пек — полковник Льюис Гордон Пу
 Роджер Мур — капитан Гэвин Стюарт
 Дэвид Найвен — полковник У. Х. Грис
 Тревор Ховард — Джек Картрайт
 Барбара Келлерман — миссис Кромвел
 Патрик Макни — майор «Йоги» Кроссли
 Кеннет Гриффитт — Уилтон
 Дональд Хьюстон — Хиллиард
 Патрик Аллен — полковник Маккензи
 Уольф Калер — Тромпета

Историческая основа 
Фильм «Морские волки» основан на тайных операциях Второй мировой войны — Operation Creek и Operation Postmaster. Подробности читайте в английской википедии The Sea Wolves.

Примечания

Литература 
 
 O Espião Alemão em Goa: SOE operation «Longshanks», 2nd edition — José António Barreiros

Ссылки 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики Швейцарии
Фильмы-боевики Великобритании
Фильмы о моряках
Фильмы Эндрю Маклаглена
Фильмы о Второй мировой войне
Военные фильмы Швейцарии
Военные фильмы США
Военные фильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 1980 года
Фильмы США 1980 года
Фильмы Швейцарии 1980 года